Ки́винен () — финская фамилия. Известные носители:

 Кивинен, Маркку (род. 1951) — финский социолог и писатель.
 Кивинен, Тару — финская кёрлингистка.
  (1903—1985) — финский учёный, ректор Хельсинкского университета.